Elsensee bezeichnet folgende Gewässer:

 einen in Berlin-Mahlsdorf gelegenen See, siehe Elsensee (Berlin)
 einen See in Grünheide, siehe Elsensee (Grünheide)
 einen in Quickborn gelegenen See, siehe Elsensee (Quickborn)